Horvátország
 Granice, falu Nekcse községben, Eszék-Baranya megyében

 Lengyelország
 Granice, falu Chodel községben, Opole Lubelskie megyében, a Lublini vajdaságban
 Granice, falu Masłowice községben, Radomsko megyében, a Lódzi vajdaságban
 Granice, falu Maszewo községben,  Krosno Odrzańskie megyében, Lubusz vajdaságban
 Granice, falu Teresin községben, Sochaczew megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Granice, falu Trzcinica községben, Kepno megyében, Nagy-Lengyelország vajdaságban

 Szerbia
Granice, falu Mladenovac községben, a Belgrádi körzetben